Graberg oder Gråberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Graberg (1842–1926), preußischer General der Infanterie
 Jacob Gråberg (1776–1847), schwedischer Gelehrter und Autor
 Karl von Graberg (1806–1866), preußischer Generalmajor
 Richard von Graberg (1875–1956), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Krahberg